Tuuri ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Tuuri (* 1944), finnischer Schriftsteller
 Heta Tuuri (* 1995), finnische Hochspringerin